Einhausen ist der Ortsname von:

 Einhausen (Hessen), Gemeinde im Kreis Bergstraße, Hessen
 Einhausen (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Einhausen (Atting), Ortsteil der Gemeinde Atting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Einhausen (Lappersdorf), Ortsteil der Gemeinde Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Einhausen (Pfakofen), Ortsteil der Gemeinde Pfakofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Einhausen (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern

Weiteres:

 Schloss Einhausen
 Einhausen steht für das Umgeben mit einer schützenden Einhausung

Siehe auch:
 Einhaus (Begriffsklärung)
 Einhusen